Les Agnettes (buurt) - buurt op de grens van de gemeentes Asnières en Gennevilliers
 Les Agnettes (metrostation) - metrostation in de agglomeratie Parijs op de grens van de gemeentes Asnières en Gennevilliers in bovenstaande buurt